Кайоуа може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Кайоуа (Канзас)
 Кайоуа (Колорадо)

 Окръзи в САЩ
 Кайоуа (окръг, Канзас)
 Кайоуа (окръг, Колорадо)
 Кайоуа (окръг, Оклахома)